Blüm ist der Familienname folgender Personen:

 Diether Blüm (1924–2001), deutscher Archivar, Historiker und Autor
 Elger Blüm (1923–2007), deutscher Zeitungswissenschaftler und Hochschullehrer
 Norbert Blüm (1935–2020), deutscher Politiker (CDU), MdA, MdB, Bundesarbeitsminister

Siehe auch:
 Blühm
 Blümm